Netside kan henvise til flere artikler:

 en side på internettet kaldet et websted
 begreb brugt især i Grønland til ringsælen; begrebet er en danisering af den grønlandske ord natsit (ringsæler)